Волув:

 Волув — город в Польше, входит в Нижнесилезское воеводство, Волувский повят.
 Волув — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Волувский повят, Нижнесилезское воеводство.